Fuss and Feathers – cortometraggio del 1909 diretto da Edwin S. Porter
 Fuss and Feathers – film del 1918 diretto da Fred Niblo
 Fuss and Feathers – film del 1952 diretto da Connie Rasinski